Albert Weingartner (1951-)
 Felix Weingartner (1863–1942), chef d'orchestre autrichien mais aussi compositeur, pianiste et écrivain
 Gabriele Weingartner (1948-), journaliste et écrivaine allemande
 Hans Weingartner (1970-), auteur, réalisateur et producteur autrichien
 Heinrich Weingartner (1939-)
 Josef Weingartner (1885–1957)
 Joseph Weingartner (1810–1884), artiste peintre et lithographe suisse
 Michael P. Weingartner (1917–1996)
 Paul Weingartner (1931-)
 Pedro Weingärtner (1853 — 1929), peintre, dessinateur et graveur brésilien
 Peter Weingartner (1913–1945)
 Rudolph H. Weingartner (1927-)
 Seraphin Xaver Weingartner (1844–1919)
 Wendelin Weingartner (1937-)